E90 je lahko:

 E90 (letalo) - brezpilotno letalo
 Evropska pot E90
 Nokia E90 Communicator
 E90 (šah) -  kraljevo-indijska, 5.Sf3 otvoritev